Bonnie Aarons – attrice statunitense
 Edward S. Aarons – scrittore statunitense
 Leroy Aarons – giornalista, editore e drammaturgo statunitense
 Max Aarons – calciatore inglese
 Rolando Aarons – calciatore giamaicano naturalizzato inglese